50 Ways to Leave Your Lover (Paul Simon), een nummer van Paul Simon uit 1975
 50 Ways to Leave Your Lover (film), een Amerikaanse film uit 2004
 50 Ways to Leave Your Lover (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2013 en 2014